ДХЗ

 Данковский хлебозавод
 Дятьковский хрустальный завод